

Anno 
 595 o 595 a.C.

Codici 
 595 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Farra d'Isonzo, in provincia di Gorizia

Matematica 
 595 – numero